

Sciences et techniques
 Une cuve désigne un grand récipient ouvert ou fermé destiné à des usages multiples.
 Cerveau dans une cuve
 Cuve-matière
 Cuve d'électrophorèse
 Dans l'industrie de l'aluminium, la cuve est le dispositif technique où se passe la réaction de réduction électrolytique de l'aluminium.
 Bain thermostaté, à cuve inox ou Plexiglas

Lieux
 Cuve :  commune française, située dans le département de la Haute-Saône
 Impasse de la Cuve à Bruxelles.

Autres
 Dans le duché de Brabant, la cuve est le nom qui apparaît au  pour désigner l'espace socio-économique rassemblant l'ensemble des zones de franchise d'une entité administrative. Par exemple :
 La cuve de Bruxelles : zone de franchise de la ville de Bruxelles du .
 La cuve de Louvain 
 La cuve de Gand 
 La cuve est le nom associé au  de vendémiaire dans le calendrier républicain
La cuve est la partie d'une chaire de vérité qui accueille le prédicateur.

Voir aussi

 Cuvaison
 Citerne

Notes

Homonymie